Andrianovka (Basjkirostan) - dorp in de republiek Basjkirostan
 Andrianovka (Kamtsjatka) - dorp in de kraj Kamtsjatka
 Andrianovka (district Medvenski) - dorp in de oblast Koersk
 Andrianovka (district Oktjabrski) - dorp in de oblast Koersk
 Andrianovka (Nizjni Novgorod) - posjolok in de oblast Nizjni Novgorod
 Andrianovka (Rjazan) - dorp in de oblast Rjazan
 Andrianovka (Tambov) - dorp in de oblast Tambov
 Andrianovka (Voronezj) - choetor in de oblast Voronezj

 Rivieren
 Andrianovka (zijrivier van Kamtsjatka) - linker zijrivier van Kamtsjatka in de Russische kraj Kamtsjatka
 Andrianovka (zijrivier van Noordelijke Dvina) - zijrivier van Noordelijke Dvina in de Russische oblast Archangelsk

 Zie ook
 Andrianov / Andrianova